Узорчатый мост, художественные произведения в чувашской культуре:

 Узорчатый мост (песня) — песня композитора Фёдора Павлова.
 Узорчатый мост (статья) — статья Юхма Мишши.
 Узорчатый мост — книга Алексея Талвира
 Узорчатый мост —книга Валентины Элпи (1967).
 Узорчатый мост — книга Юрия Семендера.

Примечания